Der  Waldsportplatz Lübbecke, auch Waldstadion ist ein Sportstadion in der ostwestfälischen Stadt Lübbecke in Nordrhein-Westfalen. Der Waldsportplatz ist Sportstätte des TuS Lübbecke. Das Stadion ist darüber hinaus, neben dem Stadion Obernfelder Allee Spielstätte des Fußballvereins FC Lübbecke.

Über das Zuschauerfassungsvermögen existiert die Aussage, dass es Platz für 2500 Besucher bietet.

Lage 
Das Stadion liegt sich im Süden der Kernstadt von Lübbecke aber südlich der eigentlichen Bebauung im Wald des Wiehengebirges, im Reineberger Hagen. Die Anlage liegt auf rund 150 Meter über NN. Der Bereich liegt  auf dem Gebiet des Natur- und Geoparks TERRA.vita. Bis zur Gebietsreform im Jahre 1973 gehörte genannter Reineberger Hagen und damit das Areal, auf dem der Waldsportplatz liegt, zur südlich gelegenen Gemeinde Ahlsen-Reineberg im damaligen Amt Hüllhorst.

Ausstattung 
Das Stadion verfügt über eine Naturrasenspielplatz von 103 m × 72 m, eine 400-Meter-Aschenbahn und eine Anlage für Weitsprung. Es gibt keine regulären Zuschauertribünen; der Zuschauerbereich beschränkt sich auf Stehplätze um die Laufbahn. Der ganze Bereich ist umfriedet.
Im Westen (auf dem Flurstück 30) befindet sich ein größeres Gebäude mit Umkleiden, Duschen, Toiletten sowie einem Lagerraum für kleinere Sportgeräte (z. B. Kugeln für Kugelstoßen, Starterklappen usw.). Im Osten eine Art Garage für die Hochsprungmatte, Ersatztore u.ä..
Im Osten anschließend liegt ein größerer Parkplatz (rund 1.000 m² Stellfläche), der auch ein beliebter Wanderparkplatz ist, da er die Anfahrt mit dem Pkw relativ weit hinein in den Wald erlaubt. Die Zufahrt erfolgt vom Ostende der Oberen Tilkenbreite, über einen rund 400 langen Waldweg.

Sonstiges 
Der Sportplatz ist Trainingsstätte für den Sportunterricht des benachbarten Wittekind-Gymnasiums.  Jedes Jahr unmittelbar vor den Sommerferien finden auf dem Waldsportplatz die Bundesjugendspiele statt, an denen unter Federführung des Wittekind-Gymnasiums alle höheren Schulen der Stadt Lübbecke mit Mannschaften und Einzelbewerbern in Leichtathletikdisziplinen teilnehmen.

Einzelnachweise 

Bauwerk in Lübbecke
Fußballstadion in Nordrhein-Westfalen
Fußballstadion in Europa
Sport (Lübbecke)
Sportstätte im Kreis Minden-Lübbecke